Voici la liste des planètes mineures numérotées de 518001 à 519000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro.

Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 518001 à 519000

518001-518100

518101-518200

518201-518300

518301-518400

518401-518420

518421-519000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000